Черношапочные эсперито (Herpsilochmus) — род птиц из семейства полосатых муравьеловок (Thamnophilidae).

Список видов 
 Herpsilochmus parkeri
 Herpsilochmus motacilloides
 Herpsilochmus atricapillus
 Herpsilochmus sellowi
 Белобровый черношапочный эсперито Herpsilochmus pileatus
 Пятнистохвостый черношапочный эсперито Herpsilochmus sticturus
 Herpsilochmus dugandi
 Кайеннский черношапочный эсперито Herpsilochmus stictocephalus
 Herpsilochmus gentryi
 Пестроспинный черношапочный эсперито Herpsilochmus dorsimaculatus
 Рораимский черношапочный эсперито Herpsilochmus roraimae
 Галстучный черношапочный эсперито Herpsilochmus pectoralis
 Большеклювый черношапочный эсперито Herpsilochmus longirostris
 Желтогрудый черношапочный эсперито Herpsilochmus axillaris
 Краснокрылый черношапочный эсперито Herpsilochmus rufimarginatus

Примечания 

Типичные муравьеловковые
Роды птиц